Curtiss ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Francis Curtiss (1921–2007), US-amerikanischer Chemiker
 David Raymond Curtiss (1878–1953), US-amerikanischer Mathematiker
 Edward Curtiss (1898–1970), US-amerikanischer Filmeditor
 Elden Francis Curtiss (* 1932), US-amerikanischer Geistlicher, Alterzbischof von Anchorage
 Glenn Curtiss (1878–1930), US-amerikanischer Flieger, Flugzeugkonstrukteur und -fabrikant
 H. W. Curtiss (1824–1902), US-amerikanischer Politiker
 James Curtiss (1803–1859), US-amerikanischer Politiker
 John H. Curtiss (1909–1977), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas Quinn Curtiss (1915–2000), US-amerikanischer Film- und Theaterkritiker, langjähriger Lebensgefährte von Klaus Mann
 Ursula Curtiss (1923–1984), US-amerikanische Schriftstellerin

Sonstiges:
 Curtiss Aeroplane and Motor Company, ehemaliger Flugzeughersteller
 Curtiss Bay, Bucht an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Curtiss Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Curtiss-Wright, Flugzeughersteller
 eines US-amerikanischen Kriegsschiffs, das in der Kernwaffentestserie bei der Operation Castle am Bikini-Atoll eingesetzt war.
 Mount Curtiss, Berg im Viktorialand, Antarktika 
 Sibley-Curtiss Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Curtiss (Wisconsin)

im NRHP gelistete Objekte:
 Curtiss-Wright Hangar, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 98000418
 Curtiss-Wright Hangars 1 and 2, in Cahokia, Illinois, ID-Nr. 06001024

Siehe auch:
 Curtis